Ulkær kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ulkær (Jernved Sogn) – en bebyggelse i Jernved Sogn, Esbjerg Kommune
 Ulkær (Sindbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sindbjerg Sogn, Hedensted Kommune
 Ulkær (Vendsyssel) – et areal i Em Sogn og Tolstrup Sogn - Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune